Вашутино — название населённых пунктов в России:

 Вашутино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Вашутино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Вашутино — упразднённая деревня на территории городского округа Химки Московской области.
 Вашутино — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Вашутино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Вашутино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Вашутино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Вашутин